Dylan på svenska kan syfta på:

 Inte ens ett farväl - Dylan på svenska – ett musikalbum av Ferne som kom ut år 2003
 Dylan på svenska (Wiehe och Forsberg) – ett musikalbum av Mikael Wiehe och Ebba Forsberg som kom ut 2007